Sancy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Sancy (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Sancy (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

mit Namenszusatz:
 Sancy-les-Cheminots im Département Aisne
 Sancy-lès-Provins im Département Seine-et-Marne

Sancy ist ein Namensteil folgender Personen:
 Achille de Harlay de Sancy (1581–1646), Bischof von Saint-Malo
 Nicolas de Harlay de Sancy (1546–1629), französischer Botschafter in der Schweiz und in Konstantinopel

Siehe auch:
 Puy de Sancy, die höchste Erhebung des französischen Zentralmassivs
 Sancy (Diamant), ein großer, berühmter Diamant mit verschiedenen königlichen Besitzern
 Beau Sancy, ein kleinerer Diamant als der Sancy und nicht so berühmt, ebenfalls mit königlichen Besitzern